La Lex Atinia de tribunis plebis in senatum legendis va ser una llei romana aprovada per plebiscit, que donava el rang de senador a un tribú de la plebs.

Probablement la va instar Gai Atini, que era tribú de la plebs l'any 130 aC, sota el consolat de Gai Claudi Pulcre i Marc Perpenna. La llei establia que els tribuns de la plebs en endavant serien considerats de rang senatorial i tindrien dret a expressar-se al senat.

Referències 

Lleis romanes sobre els magistrats